Beavan peut faire référence à :

Personnalités 

Blake Beavan (1989- ), joueur américain de baseball,
Colin Beavan (1963- ), écrivain américain,
 (1990- ), footballeur anglais,
Jenny Beavan (1950- ), designer anglaise,
 (1910–1994), journaliste britannique,
 (1877–1931), femme politique anglaise,
, joueur australien de rugby,
Robert Cecil Beavan (1841–1870), militaire et ornithologue britannique,
, producteur américain.

Lieux 

, un village de l'Herefordshire, en Angleterre.

Voir aussi